Командный чемпионат мира 1997 — проходил с 25 октября по 2 ноября в Люцерне (Швейцария).

Участники 

 Швейцария (команда  страны-организатора).

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
Россия
 Евгений Бареев — 4 из 6;
 Пётр Свидлер — 4½ из 7;
 Александр Халифман — 4½ из 7;
 Сергей Рублевский — 4 из 6;
 Алексей Дреев — 2½ из 5;
 Вадим Звягинцев — 4 из 5.
США
 Алексей Ермолинский — 4 из 7;
 Джоэль Бенджамин — 3 из 6;
 Борис Гулько — 3 из 5;
 Ник Де Фирмиан — 3 из 5;
 Григорий Кайданов — 5 из 6;
 Ларри Кристиансен — 5 из 7.
Армения
 Владимир Акопян — 5 из 9;
 Рафаэль Ваганян — 1½ из 4;
 Смбат Лпутян — 7 из 9;
 Арташес Минасян — 4½ из 7;
 Ашот Анастасян — 2 из 5;
 Меликсет Хачиян — 1 из 2.

Лучшие результаты по доскам 
 1-я — Василий Иванчук — 6 из 8;
 2-я — Александр Онищук — 4½ из 7;
 3-я — Смбат Лпутян — 7 из 9;
 4-я — Сергей Рублевский — 4 из 6;
 1-й запасной — Григорий Кайданов — 5 из 6;
 2-й запасной — Вадим Звягинцев — 4 из 5.

Ссылки 
 4th World Team Chess Championship: Lucerne 1997

Октябрь 1997 года
Ноябрь 1997 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
1997 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Люцерне